Lest we forget est une expression anglaise tirée d'un poème de Rudyard Kipling, Recessionnal, publié en 1897, et qui signifie « qu'on se souvienne !  ». Cette expression a été utilisée comme titre pour plusieurs œuvres :

Musique 
 Lest We Forget est une compilation de Marilyn Manson sortie en 2004 ;
 Lest We Forget est un DVD du groupe Marilyn Manson sortie en 2004 comme DVD bonus de la version collector du best-of précité.

Cinéma 
Lest We Forget est un film réalisé par Harry Solter, sorti en 1909
Lest We Forget est un film réalisé par Sidney Drew, sorti en 1917
Lest We Forget (titre en français : N'oublions jamais) est un film produit et réalisé par Léonce Perret en 1918
 Lest We Forget est un film réalisé par John Baxter, sorti en 1934
 Lest We Forget est un film réalisé par Henry Hathaway, sorti en 1937